Glücksstern steht für
 Grube Glücksstern, Erzbergwerk im Lahn-Dill-Kreis
 Zeche Glücksstern, Kohlebergwerk in Witten

Siehe auch:
 Du sollst mein Glücksstern sein
 Lucky Star (Begriffsklärung)